Étival peut désigner :

Communes 

 Étival, commune française du Jura

 Étival-Clairefontaine, commune française des Vosges
 Étival-en-Charnie, ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Chemiré-en-Charnie
 Étival-lès-le-Mans, commune française de la Sarthe

Homonymie de toponyme